Юрий Дмитриевич Буланже (28 июля (10 августа) 1911 года, Москва — 2 июня 1997, Москва) — геофизик, член-корреспондент АН СССР (1966).

Биография 
Юрий Дмитриевич Буланже родился 28 июля 1911 года в Москве в семье техника-строителя.

В 1934 году окончил Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Докторскую диссертацию защитил в 1953 году.

Место работы: по окончании института работал в Институте физики Земли АН им. О. Ю. Шмидта, преподавателем в Московском институте геодезии, аэрофотосъемки и картографии (профессор кафедры гравиметрии и геофизики МИИГАиК).

Область научных интересов: исследования в области гравиметрии, высокоточные измерения силы тяжести, изучение движения земной коры

В 1971—1975 годах был президентом Международной геодезической ассоциации (МАГ).

Семья: жена, двое сыновей.

Скончался в 1997 году в Москве. Похоронен на Котляковском кладбище Москвы.

Труды 
Юрий Дмитриевич Буланже — автор около 350 научных работ, включая 17 авторских свидетельств на изобретения.

 Буланже Ю. Д. Избранные труды. М., 1998.
 Формулы для вычисления ошибок гравиметрической связи двух пунктов при многократных измерениях, выполненных группой гравиметров, «Изв. АН СССР». Сер. геофизическая, 1956, № 7:
 По поводу изучения современных движений земной коры на стационарных полигонах, в книге: Современное движение земной коры, № 2, Тарту, 1965.

Литература

Ссылки 
 Ордена 
 
 http://istgeodez.com/?p=3996
 https://web.archive.org/web/20150414133028/http://mosenc.ru/encyclopedia?task=core.view&id=1010

Доктора физико-математических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Похороненные на Котляковском кладбище
Сотрудники ИФЗ РАН